Interlock of interlocking is een Engels begrip en betekent 'in elkaar grijpen' of 'vergrendelen'. Specifieke betekenissen zijn:

 Interlock System, of kortweg Interlock. Een regelsysteem voor rollenspellen, een bepaald type computerspel.
 Interlocking spur, een begrip uit de fysische geografie
 Een specifiek soort slot.
 Rijwegbeveiliging, voor de beveiliging van spoorwegen.
 Een stof, zoals dubbel breigoed of een stof die op een specifieke manier is geweven.